The Gypsy's Warning (o The Gipsy's Warning) – cortometraggio del 1907 diretto da Gaston Méliès
The Gypsy's Warning – cortometraggio del 1913 diretto da Gaston Méliès (come G. Méliès)
The Gypsy's Warning – cortometraggio del 1914 diretto da Hal Clements